Эрнст Зи́ммель (; ,  — , ) — немецкий психоаналитик.

Биография 
Эрнст Зиммель происходил из ассимилировавшейся в Германии еврейской семьи. Получая медицинское образование, заинтересовался тематикой зарождавшегося психоанализа Зигмунда Фрейда. В 1908 году в Ростоке защитил докторскую диссертацию. Работал в рабочих кварталах Берлина, вместе с Карлом Кольвицем и Игнацем Цадеком учредил Социал-демократическое объединение врачей и стал одним из пионеров социальной медицины. Участвовал в Первой мировой войне и как военный медик собрал значительный опыт лечения военных неврозов психоаналитическими методами, чем заинтересовал Зигмунда Фрейда. По совету Фрейда Зиммель прошёл у Карла Абрахама учебный психоанализ.

В 1920 году Зиммель вместе с Максом Эйтингоном основал Берлинское психоаналитическое общество и в 1922 году в Берлине открыл первую в мире психоаналитическую клинику. В 1927 году Зиммель основал психоаналитический санаторий во дворце Тегель, где у него в гостях неоднократно бывал Зигмунд Фрейд. Зиммель также был председателем союза социалистических врачей, но дистанцировался от работавших в 1930-е годы в Берлине фрейдомарксистских коллег-психоаналитиков Отто Фенихеля, Эриха Фромма и Вильгельма Райха. В 1934 году Эрнст Зиммель эмигрировал в США.

Зиммель вошёл в историю благодаря изучаемым им военным неврозам. Своими научными работами он внёс свой вклад в теорию психоанализа 20-х и 30-х годов, который помимо индивидуальных клинических картин стал обращать внимание на культурное окружение и общественное положение.

Зиммель также известен как издатель выпущенного в 1946 году сборника «Антисемитизм — социальная болезнь», ставшего важным этапом в исследовании антисемитизма.

Примечания

Литература 
 Franz Alexander (Hrsg.): Psychoanalytic pioneers. Basic Books, New York 1966; Neuausgabe: Transaction Publications, New Brunswick 1995.
 Max Horkheimer: Ernst Simmel und die Freudsche Philosophie (1948). In: Psyche. 1978, S. 483—491.
 Sebastian Möhle: Die erste Generation der deutschen Psychosomatik — Frühe psychoanalytische Ansätze und Entwicklungen. Kovač, Hamburg 2010, ISBN 978-3-8300-5329-3.

Психиатры Германии
Психиатры по алфавиту
Психоаналитики Германии
Иммигрировавшие в США из Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)
Зигмунд Фрейд
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии